Miejscowości w Kanadzie:
 Tiverton – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Tiverton – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Tiverton – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Tiverton – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
Gminy w USA:
 Tiverton (ang. Tiverton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Tiverton (ang. Tiverton Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
W Wielkiej Brytanii:
 Tiverton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)